Михаил Владимирович Макеев ( — апрель ) — российский генерал-лейтенант, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

Сын генерал-лейтенанта В. П. Макеева.

Биография 
Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1890 год). В службу вступил в 1890 году.

Окончил Михайловское артиллерийское училище; в 1892 году выпущен подпоручиком в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду. Подпоручик гвардии (1893 год), поручик (1897 год). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1897 год). Штабс-капитан (1899 год).

Старший адъютант управления начальника артиллерии Гвардейского корпуса (1901—1904). Капитан гвардии (1903 год). В том же году переименован в подполковники.

Во время русско-японской войны командовал 6-й Восточно-Сибирской горной батареей (с 22 сентября 1904 года). Полковник (1906 год; старшинство с 14 ноября 1904 года за боевые отличия).

С 31 октября 1906 года командир 1-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка. С 25 июня 1907 года командир 1-й Владивостокской крепостной артиллерийской бригады. Генерал-майор (1908 год).

С 26 октября 1909 года командир Кронштадтской крепостной артиллерийской бригады. С 9 февраля 1910 года помощник начальника артиллерии Приамурского ВО.

11 декабря 1913 года назначен инспектором артиллерии 5-го Сибирского армейского корпуса, с которым вступил в войну. Генерал-лейтенант (1914 год). Инспектор артиллерии Кавказской армии (с 11 июня 1916 года).

Во время гражданской войны служил во Вооружённых силах Юга России. В августе — декабре 1919 года инспектор артиллерии Кавказской армии. В декабре 1919 — январе 1920 года начальник гарнизона Царицына. В феврале 1920 года командовал войсками Черноморского побережья, в марте 1920 года — начальник Новороссийского укрепрайона. В Русской армии начальник Перекоп-Сивашского укрепрайона. С 22 мая 1920 года заведующий работами по укреплению Перекопа и строительством железной дороги Джанкой — Юшунь.

После эвакуации из Крыма эмигрировал в Королевство СХС.

Награды 
 орден Святой Анны 3-й ст. (1903)
 орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1905)
 орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905)
 орден Святого Владимира 3-й ст. (1911)
 орден Святого Станислава 1-й ст. с мечами (29.03.1915)
 орден Святой Анны 1-й ст. с мечами (08.07.1915)

Ссылки 
 

Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)